Вальдемар Фернер (; 27 августа 1914 года, Хемниц — 15 февраля 1982 года, Берлин) — военный и политический деятель ГДР. В 1959—1979 годах начальник Главного политического управления ННА, адмирал (1961 год.) Брат Пауля Фернера.

Биография 
Из семьи рабочего-металлиста. Обучался по специальности декоратора. В 1923 году вступил в Молодёжный союз Спартака (), в 1929 году — в Коммунистический союз молодёжи Германии. C 1930 года — член КПГ. После прихода Гитлера к власти был арестован по обвинению в подготовке государственной измены.

В 1935 году ему удалось эмигрировать в Советский Союз. В том же году он принял участие в VI Всемирном конгрессе Коммунистического интернационала молодёжи. После этого обучался в Международной ленинской школе. С 1938 года он находился на нелегальном положении в Дании.

В декабре 1945 года возвратился в Германию. В 1946—1947 годах занимал должность Председателя окружного комитета СЕПГ в Хагенове. В мае 1947 года он стал Председателем окружного комитета СЕПГ в Штральзунде, сменив на этом посту Эрнста Гута. В сентябре 1947 года — делегат II съезда СЕПГ, 6-7 декабря того же года — делегат 1-го Немецкого Народного конгресса в Берлине. В мае 1949 года был избран в состав 3-го Немецкого Народного Конгресса.

15 июня 1950 года Вальдемар Фернер получил звание генерал-инспектора и был назначен руководителем Главного Управления морской полиции, которое подчинялось Министерству внутренних дел ГДР (). 1 июля 1952 года Управление было реорганизовано в Морскую народную полицию () со штаб-квартирой в Штральзунде. Фернер возглавлял её до 31 августа 1955 года. 1 октября 1952 года ему было присвоено звание вице-адмирала. В 1954 году он стал кандидатом в члены ЦК СЕПГ. В 1955—1956 годах проходил обучение в Военно-Морской академии в Ленинграде.

С 1 января 1957 года по 31 июля 1959 года — командующий ВМС ГДР. С 1 августа 1959 года и вплоть до отставки (31 декабря 1978) — заместитель Министра Национальной обороны ГДР, начальник Главного политического управления ННА. 1 марта 1961 года ему первым в ГДР было присвоено звание адмирала.

С 1964 года — член ЦК СЕПГ. В 1979 году он был назначен генеральным секретарём комитета ГДР по ОБСЕ. В 1981 году стал депутатом Народной палаты ГДР.

Награды 
 Орден Шарнхорста (1966);
 Орден За заслуги перед Отечеством (1969);
 Военный орден «За заслуги перед народом и Отечеством» (1970);
 Орден Карла Маркса (1974);
 Почётная пряжка к Ордену За заслуги перед Отечеством.
 Звание почётного гражданина города Штральзунда (8 мая 1980 года). После объединения Германии был лишён этого звания.

Примечания

Литература

Ссылки 

Члены ЦК СЕПГ
Члены Народной палаты ГДР
Члены Коммунистической партии Германии
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Слушатели Международной ленинской школы
Адмиралы (ГДР)
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)